Tangestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bangestān, ort, Khuzestan, 
 Shahrestān-e Tangestān, kommun, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar